Horvátország
 Szabadfalu (), falu Névna községben, Eszék-Baranya megyében
 Románia
Szabadfalu (), Temesvár városrésze, Temes megyében